Лоре́тта Дива́йн (, род. 21 августа 1949) — американская характерная актриса. На телевидении она наиболее известна по своим ролям в сериале Fox «Бостонская школа» (2000—2004) и периодическому участию в сериале Шонды Раймс «Анатомия страсти» (2005—2013), за роль в последнем она выиграла премию «Эмми» в 2011 году. Дивайн также выиграла восемь NAACP Image Award за разные роли.

На большом экране Дивайн известна по ролям в фильмах «В ожидании выдоха» (1995), «Жена священника» (1996), «Городские легенды» (1998), «Я — Сэм» (2001), «Столкновение» (2004), «Женщина, ты свободна!» (2004), «Рождество» (2007), «Песни о любви» (2010) и «Испытание свадьбой» (2011).

Ранняя жизнь 
Дивайн выросла в Хьюстоне, штат Техас . Её мать, Юнис О’Нил (урождённая Толивер), была косметологом, и её отец, Джеймс Дивайн, работал в качестве рабочего.

Карьера 
Дивайн начала свою карьеру в 1978 году с участия в бродвейских мюзиклах, включая «Девушки мечты». Вместе с Викилин Рейнолдс она выступала в пьесе The Colored Museum, а затем они играли главные роли сестер в недолго просуществовавшем ситкоме CBS Sugar and Spice. Также Дивайн имела второстепенные роли в ситкомах «Другой мир» и «Рок».

В 1995 году Дивайн снялась в коммерчески успешном кинофильме «В ожидании выдоха» с Уитни Хьюстон, Анджелой Бассетт и Лелой Рошон, а год спустя снялась в фильме «Жена священника», вновь с Хьюстон. Обе роли принесли ей NAACP Image Award за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме. В 1998 году у неё была роль второго плана в фильме «Возвращение к истокам» с Элфри Вудард, а год спустя с ней же она снялась в фильме «Смешные валентинки». Также Дивайн появилась в фильмах «Городские легенды» (1998), «Городские легенды 2» (2000), «Я — Сэм» (2001) и «Столкновение» (2004). В 2004 году она снялась с Кимберли Элиз в фильме «Женщина, ты свободна!», зарабатывая номинацию на «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана.

С 2000 по 2004 год Дивайн снималась в сериале Fox «Бостонская школа», играя учителя. Роль принесла ей ещё три NAACP Image Award. С тех пор у Дивайн были регулярные роли в «Счастливая карта» (Lifetime, 2004—2005), «Элай Стоун» (ABC, 2008—2009), «Большая Джорджия» (ABC Family, 2011), «Список клиентов» (Lifetime, 2012—2013) и «Шоу Кармайкла» (NBC, с 2015). С 2005 по 2013 год у неё была второстепенная роль Адель Уэббер сериале Шонды Раймс «Анатомия страсти». Роль принесла ей премию «Эмми» в 2011 году и номинацию в 2012 году, а также ещё одну NAACP Image Award и номинацию на «Выбор телевизионных критиков». Между этим она продолжала сниматься на большом экране, в таких фильмах как «Рождество» (2007), «Первое воскресенье» (2008), «Смерть на похоронах» (2010) и «Испытание свадьбой» (2011). Также она снялась в фильмах Тайлера Перри «Песни о любви» (2010) и исполнила ведущую роль в «Большая счастливая семья Мэдеи» (2011).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Хьюстонского университета
Выпускники Школы театра и танца Хьюстонского университета
Выпускники Брандейского университета
Актрисы мюзиклов США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США